Miejscowości w USA:
 Icard – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Burke
Gminy w USA:
 Icard (ang. Icard Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Burke